Селишки — название населённых пунктов в России:

 Селишки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Селишки — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.